Cardiff North steht für:

 Cardiff North (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Cardiff North (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales